Serbiska superligan () är Serbiens högsta fotbollsserie för herrar. Serien bar mellan säsongen 2008/2009 och 2015/2016 namnet "Jelen Superliga" efter huvudsponsorn Jelen pivo. Den kallades tidigare Prva Savezna Liga (högsta federala serien), Prva Liga (högsta serien) och Meridian Superliga. Namnet Meridian kom från en bank som sponsrade serien.

Ligan rankades 2020 på plats 18 av UEFA.

Klubbar säsongen 2021/22

Mästare

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Jugoslaviska, serbiskmontenegrinska och serbiska herrmästare i fotboll på RSSSF 
 Serbiska superligan på superliga.rs 
 Serbiska superligan på Foot.dk arkiv
 Serbiska superligan på Soccerway
 Serbiska superligan på The-sports.org

Fotbollsserier i Serbien